Питтсбург Пайрэтс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 79 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 25
 Выигрышей: 12
 Поражений: 13
 Процент побед: 48
 Очков набрано: 91
 Очков пропущено: 123

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 14
 Поражений: 14
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 127
 Очков пропущено: 122

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 119
 Очков пропущено: 135

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 123
 Очков пропущено: 122

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 15
 Поражений: 14
 Процент побед: 51.72
 Очков набрано: 136
 Очков пропущено: 147

Сентябрь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 11
 Поражений: 14
 Процент побед: 44
 Очков набрано: 129
 Очков пропущено: 111

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Питтсбург Пайрэтс
МЛБ в сезоне 1997